Le Bouchage, commune française de la Charente
 Le Bouchage, commune française de l'Isère